Руби (исп. и ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 33,44 км². Население — 73591 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается Святой Петр.

История

Первые поселенцы 
Первые археологические находки относятся к следам деятельности неандертальцев. Первые поселенцы появились в данной области в эпоху палеолита, в 90 000 году до н.э. Местный житель Франческ Маргенат обнаружил наконечники неандертальских стрел в Северном Руби в 1966-1977 гг. Самое раннее из обнаруженных поселений - это иберийское поселение Кан Фатхо, датируемое V-первой половиной II в. до н.э. Вокруг поселения были возведены стены и башни. Поселение располагалось неподалёку от важного торгового пути - Геркулесовой дороги.

Средние века 
Первое письменное упоминание о Руби датируется 986 г. В источнике Руби назывался Rivo Rubeo - "Красной рекой". В поселении находилась церковь им. Св. Петра, построенная, скорее всего, в X веке. Оно было защищено замком Сен-Жени арабского происхождения, который был достроен также в X веке.

В 1233 г. Беренгер из Руби получил у короля Хайме I разрешение на постройку нового замка. Замок Сен-Жени был покинут и постепенно разрушался. Окончательно он был заброшен в 1361 г., когда семья Торельес - владельцы области согласно феодальному договору о "Дурных обычаях" - переехала в замок Руби. В 1383 г., Рамон де Торельес продал три "дурных обычая" - ременсу, экзоркию и кугусию - в обмен на верность крестьян ему и его потомкам. В 1394 г. Хуан I продал право на владение замком Хуану Тогоресу за 950 золотых флоринов, а также дал право местным жителям выбирать представителя своих интересов (т.н. батлля) в обмен на уплату общего налога. Первым королевским батллем Руби стал Пере де Шеркавин.

Новое и новейшее время 
В 1824 г. в городе была построена первая фабрика. На протяжении XIX века город активно застраивался текстильными производствами.

Вот какое описание получил город в XIX в. в "Географическо-статистическо-историческом словаре Испании и ее заморских владений":Местечко с провинциальным аюнтамьенто, территориальным судом, генерал-капитанством и барселонской епархией (в 3 лигах), судебный округом Террасса (в полутора лигах).

Расположен отчасти на равнине, а отчасти - на горе. Климат мягкий. Ветры, в основном, дуют с юга и с запада. Обычно здесь болеют перемежающимися и воспалительными лихорадками.

В городе 400 домов, 2 начальные школы, в которых учатся 100 учеников, которые платят обычную плату; приходская церковь (св. Петра), где служит диакон, с королевским рескриптом и из капитула святой соборной церкви, а также викарий.

Район граничит на севере с Таррасой; на востоке с Сан-Кугат-дель-Вальес; на юге с Папиолем и на западе с Кастельбисбалем. В получасе езды от города находится святилище, посвященное св.Муцио.

Почва среднего качества. Ее питает ручей, впадающий в р.Льобрегат. Этот ручей пересекает несколько дорог, ведущих в столицу и другие города региона. Почта из г. Тарраса приходит два раза в неделю.

Продукция: все виды зернобобовых и вина; здесь разводят зайцев, кроликов и куропаток.

Промышленность: коньячная фабрика, фабрика шелкопрядения, фабрика шерстяной пряжи, фабрика хлопка.

Население: 1816 душ.

Капитал, занятый в процессе производства: 5 639 753 реала.

Налоговая база: 140 976.Ученик знаменитого архитектора Антонио Гауди Луис Мункунил построил жилой комплекс в стиле модерн на площади Пирсона в 1918 г. В том же году к городу была подведена железная дорога

В ходе гражданской войны в Испании жители Руби, как и других городов Каталонии, заняли сторону республиканцев. Город был взят франкистскими войсками 25 января 1939 г. практически без боя. В ходе военных действий было убито 3-4 человека.

В 1962 г. произошло одна из крупнейших природных катастроф в истории страны - наводнение в ночь на 25 сентября. 617 человек умерло или пропало без вести. В город прибыл Франко, пообещав "восстановить город и стереть память об этой ужасной ночи". Позже в память о трагедии был установлен монумент.

В наши дни Руби является одним из городов индустриального пояса Барселоны и самым индустриализированным городом Каталонии. В городе находятся 11 индустриальных полигонов и более 3000 фирм. 38% населения работают в данной сфере. В Руби находятся предприятия фирм Браун, Germans Boada, Continental Automotive Spain и многих других.

Символика 
Герб Руби выглядит следующим образом:Обрезанный геральдический щит: верхняя часть червленая, на ней находятся два перекрещенных ключа с бородками наверху, смотрящими вниз. Золотой ключ расположен поверх серебряного. Нижняя часть золотая, с четырьмя червлеными полосами. Сверху находится настенная корона.Герб был утвержден 2 апреля 1990 года и опубликован в официальном вестнике Женералитата Каталонии 11 числа того же месяца.

Флаг Руби выглядит следующим образом:Широкий флаг с пропорциями два в высоту против трех в длину, красный. Желтая полоса проходит от верхнего левого угла к нижнему правому и пересекает белую полосу, которая идет от верхнего правого угла к нижнему левому. Ширина полос составляет 1/8 высоты ткани.Флаг был опубликован в официальном вестники Женералитата Каталонии 14 мая 1990 года.

Население

Транспорт 
В Руби несколько видов общественного транспорта - железнодорожные дороги Каталонии (линия Барселона-Валлес), Серканиас (линия R8), автобусы. Также через муниципалитет проходят автомагистрали AP-7, С-16 и другие.

Праздники

Фиеста майор имени св.Петра 
Празднование фиесты майор проходит в ближайшие к 29 июня выходные. 29 июня - это день святого Петра, покровителя города. Во время праздника проводятся прегон, месса, пассакалья, цыганский бал, шерикалья, салюты и многое другое. Данный праздник проводится с древних времен, когда друзья и родственники встречались на молитве, а затем шли праздновать. Особенный интерес представляет цыганский бал, на котором выступают танцоры традиционных каталонских танцев региона Вальес под музыку коблы.

Фиеста майор имени св.Роха 
Данный праздник зародился во Франции в XIV веке. Изначально он праздновался как день излечения от чумы. Позднее, в середине XVI века, жители Руби стали проводить ежегодную мессу в этот день, так как к этому моменту фермеры уже закончили помол муки, но еще не приступили к работе на виноградниках. В 1854 г. в Руби было основано братство взаимопомощи имени св. Роха., которое проводило мессу, а затем шло с процессией по улицам города. Уже к 1933 г. местная пресса писала об этом празднике как о второй фиесте майор в регионе. Во время праздника проводится выступление огненных зверей (Trobada de bèsties de foc), демонстрация гигантов Каталонии, ночные танцы и многое другое.

Праздники на улице св.Иакова 
Улица святого Иакова - одна из старейших улиц города. Первое празднование отмечено около 1845 г., после того, как половина улицы Сан-Кугат стала относиться к муниципалитету Руби. Жители улицы устроили праздник в честь этого события. Во время праздника улица украшается различными тематическими украшениями.

Административное деление 
Муниципалитет разделен на четыре района.

Район I, в который входят урбанизации на северо-западе Руби:

 Cан Мук
 Кастельноу
 Кан Мир
 Кан Сола

Район II, в который входят урбанизации и районы на западном берегу реки. В район включены следующие районы:

 Кан Фатхо
 Парк Сан Жорди
 Плана дель Кастель

А также следующие урбанизации:

 Кан Серрафосса
 Эльс Аветс
 Ла Перла дель Вальес
 Кан Шимелис

Район III, в который входят южные районы города:

 Кан Альзамора
 Лес Торрес
 25 де сетембре
 Прогрес
 Кан Вальонрат

Район IV, разделенный на три части:

 Первая, куда входит центр Руби, Каск Антик, Аюнтамьенту, Жутжатс, Зона Атенеу
 Вторая, куда входят Зона Норд, Ла Серрета, Кан Ориол, Кан Росес
 Третья, куда входят Зона Эль Селлер, Рынок, Маристес, Зона Инем

Также в муниципалитете находятся четыре промышленных полигона:

 Ла Льяна (на северо-западе)
 Кан Росес, Ла Бастида (на северо-востоке)
 Кан Пи де Вильярок, Кан Харди, Руби Суд, Кова Солера (на юге)
 Кан Сан Жоан де Руби (на западе)

Достопримечательности 
В Руби находится ряд достопримечательностей, к примеру:

 Замок Руби
 Кооперативная винодельня
 Церковь им. Святого Петра
 Комплекс зданий в стиле модерн на ул. Чиле
 Этнографический музей Вальонрат

Города-побратимы 

 Калаорра, Испания
 Бойерос, Куба
 Клиши, Франция
 Окоталь, Никарагуа
 Пудауэль, Чили
 Дайра де Гельта, Западная Сахара

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Rubí a Google Maps

Муниципалитеты Барселоны